Foreste kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Foreste, kommun i departementet Aisne,

Italien 

 Foreste (ort i Italien), Lazio, Provincia di Frosinone, 

Robotskapade Italienförgreningar